Wartkapelle ist der Name folgender Kapellen:

 Wartkapelle Illgau in der Gemeinde Illgau im Kanton Schwyz, Schweiz
 Wartkapelle Pfaffstetten in der Gemeinde Ravelsbach im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich